Nute Gunray es un personaje del universo de la Guerra de las Galaxias.

En la película La Amenaza fantasma este neimoidiano era el más alto líder de la Federación de Comercio y tenía un especial odio por Padmé Amidala. Realizó un bloqueo al planeta Naboo y arrestó a la joven reina. Durante el bloqueo, estuvo acompañado por sus oficiales Daultay Dofine y Rune Haako que siguieron sus viciosas órdenes al pie de la letra. Perdió la batalla de Naboo, siendo arrestado por la Reina Amidala. Tuvo que pasar por cuatro juicios en las cortes de Coruscant.

En la película El ataque de los clones, una vez librado de todos sus problemas legales con la República Galáctica, el Virrey se hace miembro de la Confederación de Sistemas Independientes. En Geonosis, durante la ejecución en la arena, el virrey se muestra molesto e impaciente porque la Reina Amidala se escapa de los obstáculos y de inmediato le ordena a Dooku que acabe con ellos, aunque sufre nuevamente la derrota tras la llegada de los Jedi y sus ejércitos de clones de la República Galáctica. En el cuarto de control de Geonosis, Gunray se muestra desesperado por la formación de un ejército que superaba a sus tropas. Así Gunray y su asesor financiero Gilramos Libkath escapan de Geonosis, para evitar ser destruidos por los Jedi.

Sus fuerzas de androides luchan contra las de la República en incontables batallas, a través de las Guerras Clon. Casi al final de las guerras, Nute Gunray viaja junto con los demás miembros del movimiento separatista al planeta Utapau, donde se esconderán por varios meses. Una vez muerto el Conde Dooku, los líderes separatistas quedan bajo el cuidado del General Grievous, quien manifiesta bastante antipatía por el Virrey Gunray. De hecho el General Grievous le había pedido a Darth Sidious matar al virrey pero Sidious le decía a Grievous que el virrey era parte vital de la guerra. Además el Virrey solo veía al General Grievous como otro droide más disponible para las batallas.
 
El virrey y los miembros del Consejo Separatista eran unos de los pocos que sabían que Darth Sidious era quien manejaba y dirigía parte del ejército y movimientos separatistas por medio del General Grievous. Mientras tanto Darth Sidious ordena al Virrey ir al sistema Mustafar junto a los otros líderes separatistas. Por lo que son traicionados por Darth Sidious y de esta manera muere en Mustafar, tras la llegada de Lord Darth Vader, en la última reunión del Consejo Separatista. Sus socios Rune Haako, Rute Gunnay y sus guardaespaldas fueron asesinados primero. Gunray suplicando por su vida al joven Sith intenta convencerlo de dejarlo ir, pero Vader lo mata sin prestarle atención y sin tener piedad ni misericordia.

Enlaces externos 

Página de Nute Gunray en la base de datos oficial (en inglés).

Personajes de Star Wars
Burgueses ficticios
Empresarios ficticios
Políticos ficticios